Westerbarkey ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Westerbarkey (* 1943), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Volker Westerbarkey, deutscher Mediziner und Vorstandsvorsitzender der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen

Westerbarkey steht für:
 Unternehmerfamilie (Westaflex)